

Astronomia 
 Cratere Mont – cratere sulla superficie di Ganimede

Geografia

Belgio 
 Mont – nome vallone di Mons, comune nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)
 Mont – ex comune ora frazione di Houffalize, comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)
 Mont – ex comune ora frazione di Yvoir, comune nella provincia di Namur (Vallonia)
 Mont-de-l'Enclus – comune nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)
 Mont-Gauthier – ex comune ora frazione di Rochefort, comune nella provincia di Namur (Vallonia)
 Mont-Saint-André – ex comune ora frazione di Ramillies, comune nella provincia del Brabante Vallone (Vallonia)
 Mont-Saint-Guibert – comune nella provincia del Brabante Vallone (Vallonia)
 Mont-Saint-Jean – località tra Braine-l'Alleud e Waterloo, comuni nella provincia del Brabante Vallone (Vallonia)
 Mont-sur-Marchienne – ex comune ora frazione di Charleroi, comune nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)

Canada 
 Mont-Joli – comune nella regione del Bas-Saint-Laurent (Québec)
 Mont-Laurier – comune nella regione di Laurentides (Québec)
 Mont-Saint-Grégoire – comune nella regione di Montérégie (Québec)
 Mont-Saint-Hilaire – comune nella regione di Montérégie (Québec)
 Mont-Saint-Michel – comune nella regione di Laurentides (Québec)
 Mont-Saint-Pierre – comune nella regione di Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Québec)
 Mont-Tremblant – comune nella regione di Laurentides (Québec)

Francia

Alta Francia 
 Mont-Bernanchon – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Mont-d'Origny – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Mont-l'Évêque – comune nel dipartimento dell'Oise
 Mont-Notre-Dame – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Mont-Saint-Éloi – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Mont-Saint-Jean – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Mont-Saint-Martin – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Mont-Saint-Père – comune nel dipartimento dell'Aisne

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Mont-de-Lans – ex comune ora frazione di Les Deux Alpes, comune nel dipartimento dell'Isère
 Mont-Dore – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Mont-Saint-Martin – comune nel dipartimento dell'Isère
 Mont-Saxonnex – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia

Borgogna-Franca Contea 
 Mont – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Mont-de-Laval – comune nel dipartimento del Doubs
 Mont-de-Vougney – comune nel dipartimento del Doubs
 Mont-et-Marré – comune nel dipartimento della Nièvre
 Mont-lès-Seurre – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Mont-le-Vernois – comune nel dipartimento dell'Alta Saona
 Mont-Saint-Jean – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Mont-Saint-Léger – comune nel dipartimento dell'Alta Saona
 Mont-Saint-Sulpice – comune nel dipartimento della Yonne
 Mont-Saint-Vincent – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Mont-sous-Vaudrey – comune nel dipartimento del Giura
 Mont-sur-Monnet – comune nel dipartimento del Giura

Bretagna 
 Mont-Dol – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine

Centro-Valle della Loira 
 Mont-près-Chambord – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher

Grand Est 
 Mont – ex comune ora frazione di Pange, comune nel dipartimento della Mosella
 Mont-Bonvillers – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Mont-devant-Sassey – comune nel dipartimento della Mosa
 Mont-Laurent – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grande Est)
 Mont-lès-Lamarche – comune nel dipartimento dei Vosgi
 Mont-lès-Neufchâteau – comune nel dipartimento dei Vosgi
 Mont-l'Étroit – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Mont-le-Vignoble – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Mont-Saint-Martin – comune nel dipartimento delle Ardenne
 Mont-Saint-Martin – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Mont-Saint-Remy – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grande Est)
 Mont-sous-les-Côtes – ex comune ora frazione di Bonzée, comune nel dipartimento della Mosa
 Mont-sur-Courville – comune nel dipartimento della Marna
 Mont-sur-Meurthe – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Mont-Villers – ex comune ora accorpato a Bonzée, comune nel dipartimento della Mosa

Normandia 
 Mont-Bertrand – ex comune ora frazione di Souleuvre-en-Bocage, comune nel dipartimento del Calvados
 Mont-Cauvaire – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Mont-de-l'If – ex comune ora frazione di Saint-Martin-de-l'If, comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Mont-Ormel – comune nel dipartimento dell'Orne
 Mont-Saint-Aignan – comune nel dipartimento della Senna Marittima

Nuova Aquitania 
 Mont – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Mont-de-Marsan – comune nel dipartimento delle Landes
 Mont-Disse – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici

Occitania 
 Mont – comune nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Mont-d'Astarac – comune nel dipartimento del Gers
 Mont-de-Galié – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna
 Mont-de-Marrast – comune nel dipartimento del Gers
 Mont-Louis – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Mont-Roc – comune nel dipartimento del Tarn

Paesi della Loira 
 Mont-Saint-Jean – comune nel dipartimento della Sarthe

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
 Mont-Dauphin – comune nel dipartimento delle Alte Alpi

Haiti 
 Mont-Organisé – comune nell'arrondissement di Ouanaminthe (Nordest)

Repubblica Democratica del Congo 
 Mont Ngafula – comune (Kinshasa)

Seychelles 
 Mont Buxton – distretto
 Mont Fleuri – distretto

Spagna 
 Mont-ral – comune nella provincia di Tarragona (Catalogna)
 Mont-ras – comune nella provincia di Girona (Catalogna)
 Mont-roig del Camp – comune nella provincia di Tarragona (Catalogna)

Stati Uniti d'America 
 Mont Alto – comune nella contea di Franklin (Pennsylvania)
 Mont Belvieu – comune nella contea di Chambers (Texas)
 Mont Vernon – comune nella contea di Hillsborough (New Hampshire)

Svizzera 
 Mont-la-Ville – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Mont-Noble – comune nel distretto di Hérens (Canton Vallese)
 Mont-sur-Rolle – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)
 Mont-Tramelan – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)
 Mont-Vully – comune nel distretto di See (Canton Friburgo)

Persone 
 Teodorico di Mont-d'Or (...-533) – sacerdote franco
 Henry Du Mont (1610-1684) – musicista e compositore belga
 Jean Thierry du Mont – (1682-1753) – militare belga

Pagine correlate 
 Le Mont (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Mons (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Monte – pagina di disambiguazione
 Monts – pagina di disambiguazione
 Mont-Saint-Jean – pagina di disambiguazione
 Mont-Saint-Martin – pagina di disambiguazione
 Mont-Tremblant (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Montt – pagina di disambiguazione